|-
| 177501 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177502 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177503 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177504 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177505 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177506 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177507 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177508 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177509 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177510 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177511 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177512 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177513 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177514 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177515 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177516 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177517 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177518 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177519 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177520 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177521 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177522 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177523 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177524 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177525 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177526 - ||  || 23 martie 2004 ||  || 
|-
| 177527 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177528 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177529 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177530 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177531 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177532 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177533 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177534 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177535 - ||  || 27 martie 2004 ||  || 
|-
| 177536 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177537 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177538 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177539 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177540 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177541 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177542 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177543 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177544 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177545 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177546 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177547 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177548 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177549 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177550 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177551 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177552 - ||  || 18 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177553 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177554 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177555 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177556 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177557 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177558 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177559 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177560 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177561 - ||  || 24 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177562 - ||  || 25 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177563 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177564 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177565 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177566 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177567 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177568 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177569 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177570 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177571 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177572 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177573 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177574 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177575 - ||  || 29 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177576 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177577 - ||  || 30 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177578 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177579 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177580 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177581 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177582 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177583 - ||  || 10 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 177584 - ||  || 13 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177585 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177586 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177587 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177588 - ||  || 10 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177589 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177590 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177591 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177592 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177593 - ||  || 15 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177594 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177595 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177596 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177597 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177598 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177599 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177600 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-